Ochsenherz bezeichnet

 in der Küchensprache das Rinderherz, siehe Herz (Lebensmittel)
 eine Kirschsorte, siehe Ochsenherzkirsche
 eine Tomatensorte, siehe Ochsenherztomate
 eine Muschelart, siehe Ochsenherz (Muschel)
 eine krankhafte Vergrößerung des Herzens, siehe Kardiomegalie